Esistono più comuni francesi con questo nome

Méricourt – Passo di Calais
Méricourt – Yvelines